Список лучших альбомов США 2004 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2004 год.

История 
Лучшим альбомом года стал Confessions рэпера Usher, который сразу дебютировал на первом месте в Billboard 200, разойдясь в первую неделю продаж в количестве 1 096 000 копий в США и тем самым став самым высоким достижением для артистов стиля R&B. К концу 2004 года, альбом разошёлся общемировым тиражом более 20 миллионов копий. При этом в США по сертификации RIAA пластинка получила статус бриллиантовой, так как она была продана в количестве более 10 000 000 копий

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2004 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2004 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2004 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2004 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2004 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)